Il singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

La campionessa uscente era Dinara Safina, ma è stata sconfitta al secondo turno da Alexandra Dulgheru.

María José Martínez Sánchez ha battuto in finale Jelena Janković 7-6(5), 7-5.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie passano direttamente al secondo turno. 

  Serena Williams (semifinale)
  Caroline Wozniacki (terzo turno)
  Dinara Safina (secondo turno)
  Venus Williams (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Elena Dement'eva (terzo turno)
  Jelena Janković (finale)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)

 Viktoryja Azaranka (secondo turno)
 Samantha Stosur (Non partecipa per stanchezza)
 Yanina Wickmayer (terzo turno)
 Flavia Pennetta (secondo turno)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (primo turno)
 Shahar Peer (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali d'Italia 2010